Фонтеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-даш-Фонтеш — парафія.

Див. також 
 Фонтес